Грег Лански (; род. 12 декабря 1982 года в Париже, Франция) — французский предприниматель и главный креативный директор (CCO) порностудий Blacked, Tushy и Vixen. Также является продюсером и режиссёром фильмов для взрослых. Трижды лауреат премии AVN Awards в категории «Режиссёр года» (2016, 2017, 2018).

Карьера 
Фотограф по образованию. Начал работать в индустрии для взрослых в 2005 году вместе со своим другом детства, Майком Адриано. Адриано работал в сфере недвижимости, а Лански был занят во французском телевизионном бизнесе, работая в нидерландской компании, которая занималась реалити-шоу. Также Лански работал вместе с компанией Endemol. Вместе с Адриано вложил деньги для создания своего первого порнофильма под названием Slut Diaries, со съёмками которого Лански помогал Стив Холмс. Позднее в том же году они присутствовали на Venus Faire в Берлине и там же продали свой первый фильм. Там Лански был представлен Скотту Тейлору, который был владельцем New Sensations.

Переехал в США в 2003 году. В 2006 году Лански получил режиссёрский контракт. Лански продолжал режиссировать достаточно большое количество фильмов для New Sensations и Digital Sin до 2007 года. В 2007 году Лански открыл свою производственную компанию и начал режиссировать и продюсировать для эдалт-сети Reality Kings. Лански перестал работать для Reality Kings в 2014 году, чтобы сосредоточиться на создании своей собственной компании — Blacked. 

Его благодарственная речь в качестве режиссёра года на AVN Awards 2017 была оценена многочисленными исполнителями и получила повышенное внимание и широкий диапазон поддержки в социальных сетях.

Лански был главным основным докладчиком на XBIZ Show 2017.

Суммарно его сайты ежемесячно посещают более 20 миллионов посетителей.

По состоянию на апрель 2018 года поучаствовал (в качестве режиссёра и продюсера) в создании более чем 600 фильмов для взрослых.

В январе 2020 года Лански продал свою долю в Vixen Media Group и начал новый бизнес-проект.

Студии и сайты

Blacked 

В мае 2014 года Лански основывает студию и одноименный сайт для взрослых — Blacked, который специализируется на фильмах с межрасовым сексом. На AVN Awards 2015 студия выиграла первые две награды с фильмом Dani Daniels Deeper. Через год сайт выиграл награду AVN в категории «Best Membership Website». Также два года подряд (с 2015 по 2016 годы) сайт становился лауреатом премии XBIZ Award в категории «Порносайт года — ниша». Также получил награду NightMoves Award как «Лучшая производственная компания» (выбор поклонников).

Tushy 

В июне 2015 года Лански запустил ещё один веб-сайт для взрослых — Tushy, который специализируется на фильмах со сценами анального секса. На AVN Awards 2016 Tushy выиграл две награды в категориях «Лучшая маркетинговая кампания — имидж компании» (вместе с Blacked) и «Лучший новый бренд», а фильм Being Riley, производством которого занималась студия, выиграл девять наград в пяти категориях. Аналогично Blacked, через год сайт выигрывает награду AVN в категории «Best Membership Website». Также сайт становится обладателем премии XBIZ Award в категории «Порносайт года — ниша». На XBIZ Awards в 2019 году произведённый студией фильм Abigail был удостоен наград в пяти категориях.

Vixen 

В июле 2016 года он запустил свой третий порносайт — Vixen, основным направлением которого, по словам Лански, является «…достижение высшего качества фильмов для взрослых…». Также как и ранее созданные сайты, Vixen выиграл несколько наград, таких как AVN Awards (3 награды), XBIZ Award (4 награды) и XRCO Award (2 награды), а фильм Natural Beauties в январе 2017 года получил три награды AVN Awards.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Грег Лански на сайте AVN
 Грег Лански на Internet Adult Film Database
 Грег Лански на Adult Film Database